«Lux Noctis» — дебютний студійний альбом німецького симфонічного фольк-метал-гурту Coronatus. Реліз відбувся 21 вересня 2007 через лейбл Massacre Records.

Список композицій

Учасники запису 
Кармен Р. Лорч — вокал
Віола Шух — вокал
Воль Нілліс — гітари
Фабіан Меркт — клавіші
Штефан Хефеле — бас-гітара
Мат Курт — барабани

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка гурту Coronatus на MySpace 
 Офіційна сторінка гурту Coronatus на Facebook 

Альбоми Coronatus
Дебютні альбоми 2007
Альбоми німецьких виконавців
Альбоми Massacre Records